Катастрофа Ан-2 на Араданском хребте — авиационная катастрофа, произошедшая в субботу 21 апреля 1951 года. Авиалайнер Ан-2 авиакомпании «Аэрофлот», выполняя рейс по маршруту Кызыл—Абакан, врезался в склон горы в составе Араданского хребта. Погибли все находившиеся на его борту 4 члена экипажа.

Самолёт 
Ан-2 (регистрационный номер CCCP-А2597, заводской 10647307) был выпущен 28 января 1951 года. Был передан авиакомпании «Аэрофлот» 7 марта того же года.

Экипаж 
 Командир воздушного судна (КВС) — Сергей Степанович Пузырёв.
 Второй пилот — Леонид Филиппович Васильев.
 Штурман — Василий Иванович Медведев.
 Бортмеханик — Юрий Лукич Хмельницкий.

Катастрофа

Расследование 
Согласно выводам расследования, плохая организация рейса и плохое руководство этим рейсом были в следующем:
 Самолёт был выпущен в рейс из Красноярска в Кызыл вне плана. Аэропорты Абакана и Кызыла не были своевременно предупреждены об этом рейсе, приёме, обслуживании и выполняющем его самолёте.
 Все 4 погибшие члена экипажа ранее не летали по маршруту Абакан—Кызыл даже в качестве служебных пассажиров.
 Из Абакана в Кызыл и в обратном направлении самолёт был выпущен по прогнозу погоды, который был предусмотрен ниже установленного минимума.
 Преждевременное прекращение связи с самолётом по командной радиостанции и неиспользование её для руководства полётом в пределах слышимости.
 Нарушение командиром Пузырёвым §§ 84 и 256 НПП-47 и в итоге (предположительно) самолёт при полёте в снегопад обледенел (также произошло обледенение карбюратора) и при вынужденном снижении с ограниченной видимостью самолёт врезался в гору. Не исключалось, что при этом произошёл обвал горной породы и снега.

Плохое метеообеспечение рейса было по следующим причинам:
 Прогноз погоды, составленный Кызыльской АМСГ, не предусматривал выпадение мокрого снега, видимость до 1 километра и скрытие Араданского хребта облачностью.
 Штормовое предупреждение с метеостанции Оленья Речка было передано в АДС аэропорта Кызыла только через 39 минут после получения с телеграфа, что не дало возможности вернуть самолёт обратно в аэропорт.
 Отсутствие прямой телефонной связи АМСГ с телеграфом и чёткого взаимодействия между ГМБ и АМСГ Кызыла.

Находки 2009 года и 2019 года 
В августе 2009 года, блогер Сергей Шишкин со своей группой снял на камеру обломки борта СССР-А2597 на месте его падения. На видео видны стойки шасси, двигатель и части фюзеляжа. Видео было выложено в YouTube 31 марта 2016 года, его название — «Арадан 2009. 10 день».

9 июня 2019 года вертолёт под управлением Алексея Канцедалова обнаружил обломки борта СССР-А2597 на высоте 1850 метров (в 200 метрах от места посадки). Алексей увидел обломки Ан-2 и по уцелевшим первым цифрам бортового номера понял, что это тот самый самолёт, который он искал.

Примечания

Ссылки 
 Катастрофа Ан-2 Красноярского управления ГВФ на маршруте Кызыл-Абакан (борт СССР-А2597), 21 апреля 1951 года.

Авиационные происшествия в Красноярском крае
Авиационные происшествия в СССР 1951 года
Авиационные происшествия с Ан-2